Sokolsky/Sokolski/Sokólski (masculin), Sokolskaya/Sokolska (féminin) et Sokolskoye sont des noms de famille d'origine slave. Ils peuvent faire référence à :

Personnalités 
Alekseï Sokolski (1908–1969), joueur d'échecs,
 (1937- ), réalisateur soviétique,
 (1893-1962), journaliste américain,
 (1807–1886), médecin russe,
Joseph Sokolsky (1786–1879), prêtre bulgare,
 (1904–1991), chanteur russe,
 (1933- ), photographe et réalisateur américain,
 (1898–1962), acteur soviétique

Lieux 

, plusieurs districts de Russie,
 (Sokolskaya, Sokolskoye), plusieurs localités de Russie,
Sokolska planina, montagne de Serbie.

Autres 
Sokólski, race de chevaux polonaise

Voir aussi